José Luis Martínez Gorgues, conocido como "Pasajes" es un pintor español nacido el 17 de noviembre de 1929 en el municipio vizcaíno de Arrigorriaga, "por casualidad" ya que su familia es originaria del pueblo Guipuzcoano de Pasajes, donde él ha vivido su infancia y juventud. Actualmente reside en el municipio de San Juan Despí en la provincia de Barcelona, donde regenta su txoko-taller de pintura "Pasaiako Etxea".

Pinta y firma con el nombre artístico de "Pasajes". Se dedicó en un principio casi exclusivamente a plasmar rincones de su localidad Pasajes. Lleva realizadas más de 1.500 obras, muchas de ellas dedicadas a su localidad de origen (Pasaiako Kaia). Su obra está repartida por España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, Suiza, Estados Unidos, Argentina, México y Tailandia. Su principal sistema de trabajo fue el encargo. Domina la técnica de pintura al óleo sobre lienzo, principalmente con espátula.

Biografía 
Ingeniero Industrial de formación y profesión. Ejerció su vida laboral en empresas vascas de renombre tales como Fundiciones Victorio Luzuriaga S.A. y Ramón Vizcaíno Refrigeración S.A., labor que fue desarrollando conjuntamente con la docencia en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de San Sebastián impartiendo diversas asignaturas técnicas. Tras años de residencia en Pasajes y San Sebastián, se instaló en Barcelona en el año 1983. Allí se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Terminó el III Ciclo (Doctor) en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona en el 1989.

En Barcelona compartió la actividad artística con la profesional de Ingeniero y Perito Industrial en calidad de Profesor de Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva en la Cátedra "Técnicas de Expresión Gráfica en la Ingeniería" de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña). Durante este periodo escribió y publicó 10 libros de texto sobre el dibujo industrial.
Profesor Numerario de Dibujo En el Instituto Politécnico de Esplugas de Llobregat (Barcelona).
Conocidos son sus trabajos de investigación sobre antropología cultural, orígenes, culturas , que aún quedan en España, Europa, Norte de África y el Oriente Medio de los diversos pueblos que antiguamente formaban el gran y muy extenso Pueblo Euskaldun.

Fue nº 1 en la Escuela de Artes y Oficios de Rentería (Guipuzkoa) Euskadi durante los años 1948, 49, 50, 51 y 52 en aquella famosa escuela (hoy desaparecida), que regentaron los profesores Sres. Mendevil, Ubaldo Martin e Iturburu.

Matrícula de honor de Dibujo, en la Escuela Oficial de Artes y Oficios de San Sebastián, siendo alumno del gran profesor de dibujo Corberos-Uranga.

Referencias

Enlaces externos 

Página Web Oficial con muestras de su obra y notas de prensa desde 1949   
 Información Web Diario Vasco. El pintor 'Pasajes' planea crear un museo en Mataró 
 Información Web Diario Vasco. Pasajes expondrá sus obras más recientes en Barcelona
 Información Web Diario Vasco. El pintor 'Pasajes' recuerda a Pasaia en la distancia
 Información Web Diario Vasco. El pintor 'Pasajes' dedica cerca de 1.500 cuadros a su pueblo
20 años de pintura vasca de "Pasajes" en Cataluña    
Inaugurada la exposición de pinturas de "Pasajes"             

Pintores de España del siglo XX